José Oliveira Lima (Mundo Novo, 14 de junho de 1927 — Vitória da Conquista, 8 de novembro de 1987) foi um bancário e espírita brasileiro.

Biografia
Técnico em Contabilidade pela Escola Técnica de Alagoinhas, ex funcionário do Banco Econômico S/A, chegou a Vitória da Conquista em 1972, tendo nesta cidade desempenhado importante papel no desenvolvimento econômico e social.

Como gerente do Banco do Brasil, proporcionou linhas de financiamento para os pequenos, médios e grandes comerciantes locais.

A região de Vitória da Conquista, incluindo os municípios de Barra do Choça e Planalto, com a altitude de 800 a 1.200 metros, ausência de geadas e condições de pluviometria adequada, para o cultivo do café, teve esta cultura agricola revitalizada. Através de incentivos e financiamentos com subsidios fiscais, foi um dos principais responsáveis pela renovação e revigoramento do café na região.

Incrementou também as linhas de financiamento destinadas à pecuaria leiteira, passando a região a produzir leite de qualidade, pasteurizado e envasado, dentro dos padrões tecnicos devidos, colaborou na fundação da empresa Lavisa no Distrito Industrial dos Imbores, com capacidade de beneficiar 50.000 litros de leite por dia, uma vêz que a vocação natural do municipio no desenvolvimento também é da produção de leite.

O Sr. Lima trabalhou para o fortalecimento do cooperativismo local. Através do  Banco do Brasil, trabalhou com os cooperados da Cooperativa Mista Agropecuária de Conquista - COOPMAC, na realização de projetos e empreendimentos, deferidos pela Direção Geral do Banco do Brasil como a indústria de beneficiamento e rebeneficiamento de café, aquisição de insumos e defensivos agrícolas. Como consequencia a COOPMAC recebeu o Certificado Nacional de Exportador de Café. Inserindo definitivamente a cidade de Vitória da Conquista como referência nacional na produção de café.

Encerrando sua carreira bancária, participou em Vitória da Conquista da inauguração da atual agência do Banco do Brasil, moderna, à altura do desenvolvimento da cidade.

A história de Conquista tem duas fases, antes e depois do Sr. Lima - disse quando era Prefeito de Vitória da Conquista, o Sr. Hélio Ribeiro.

Trabalhos sociais
José Oliveira Lima era também engajado nos movimentos sociais. Espírita, colaborou pelos lugares que viveu, em Alagoinhas, Iguatu no Ceará, Amargosa, Feira de Santana e, por último, em Vitória da Conquista.

Em Alagoinhas montou a Gráfica Boa Vontade com recursos próprios, com objetivo de angariar recursos para obras assistenciais e amparo a pessoas carentes

Construiu uma fábrica de vassouras, também com recursos próprios para empregar pessoas fisicamente defeituosas, cuja sobrevivência dependia da caridade alheia.

Construiu o Lar Samaritano com objetivo de amparo as pessoas mais pobres que eram transportados pelo êle próprio.

Instalou escola primária para alfabetização de 37 alunos e escola noturna para alfabetização de adultos

Instalou ambulatório médico-dentário para atender pessoas carentes.

Em Vitória da Conquista participou do movimento Espírita, sendo por três vezes presidente do Centro Espírita Humberto de Campos e tesoureiro da União Espírita de Vitória da Conquista, criou e lançou o jornal esperantista "La Konsolanto". O esperanto era um idioma falado fluentemente por êle.

Por último idealizou e criou o jornal Oásis para a divulgação da doutrina Espírita inicialmente com a tiragem de 2.500 exemplares circula até os dias atuais sob a direção de sua viúva, Sra Lígia Nogueira Lima e tem como finalidade a divulgação do Espiritismo.

O Sr. Lima faleceu em 8 de novembro de 1987.

Bibliografia
VIANA, Anibal Lopes.Escritor, Jornalista. Revista Histórica de Conquista Vol 2. Vitória da Conquista, 1982.

Espíritas do Brasil
Bancários de Mato Grosso do Sul
Naturais de Mundo Novo (Bahia)